2 Інтернаціональний Легіон оборони України — окремий батальйон спеціального призначення у складі Сухопутних військ Збройних Сил України.

Історія 
Батальйон почав своє активне формування у жовтні 2022 року. Основою командного складу батальйону стали представники  колишньої Першої інтернаціональної роти спеціального призначення Збройних Сил України, які брали участь у бойових діях з відсічі збройної агресії російської федерації на Сході України, зокрема у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ, та Бахмут.

Передумови створення 
Метою створення 2 Інтернаціонального Легіону оборони України є надання можливостей іноземним добровольцям прийняти участь у відсічі збройної агресії російської федерації проти України, відповідно до звернення Президента України до всього цивілізованого світу, яке було оголошено 27 лютого 2022 року з початком повномаштабної агресії російської федерації проти України «Звернення до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії».

Для бійців батальйону принциповим є відновлення історичної справедливості шляхом подолання усіх проявів російського імперіалізму. Основу 2 Інтернаціонального Легіону складають українці, білоруси та грузини – представники народів, які протягом століть ведуть боротьбу проти загарбницької політики, військової агресії та культурної експансії російської імперії, радянського союзу, російської федерації. 
У складі батальйону також проходять службу і представники інших держав. Іноземні військовослужбовці Збройних Сил України,  особливо представники країн розвинених демократій, вважають, що вони беруть участь у боротьбі за демократичні цінності та право кожного народу відстоювати їх, а, тому, цю боротьбу вони вважають своєю особистою. Для білорусів, наприклад, це усвідомлення того, що деокупація Білорусі можлива лише після Перемоги  України.

Символіка 
  

На нарукавному знаку 2 Інтернаціонального Легіону оборони України зображені три прапори. 
Перший - бойовий прапор борців за свободу України, який під час  Революції гідності та з початком збройної агресії російської федерації проти України у 2014 році набув особливого значення як бойовий прапор та символ боротьби за свободу України. 
Другий - прапор Грузії.
Третій - прапор вільної Білорусі.
Це відображає той факт, що основу 2 Інтернаціонального Легіону оборони України складають представники України, Грузії, та Білорусі.

Синє поле символізує вільний світ та його боротьбу з темрявою.

На нарукавному знаку зображений меч (гладіус), меч римських легіонерів, на фоні синього поля - це символізує підтримку України зброєю з боку країн розвинених демократій, а також  це відсилка на боротьбу всього цивілізованого світу проти орд варварів.

Напис "Viribus Unitis" означає "Об'єднаними силами".

Командування 

 підполковник Фролов Володимир Васильович (червень-листопад 2022р.) загинув під час виконання бойового завдання на сході України.
 полковник Мирошниченко Руслан Миколайович (листопад-теперішній час)

Джерела 

Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення ведуть бої за село Григорівка на Донеччині
Про загибель бійця 1 інтернаціональної роти  Євгена з позивним "Елвіс" 
 У війні проти Росії загинули 2 американські бійці 1 інтернаціональної роти